Миланские соборы или Миланские синоды — церковные соборы (синоды), проходившие в разные годы в Милане:
 Миланский собор (345).
 Миланский собор (355).
 Миланский собор (389).
 Миланский собор (451).
 Миланский собор (860).